Бой при Ханау (или Ганау, , 30—31 октября 1813 года) — одно из сражений Наполеоновских войн, в котором австро-баварский корпус пытался преградить на подходе к Рейну путь отступления французской армии, разбитой в Битве народов 19 октября 1813 под Лейпцигом.

Несмотря на численное превосходство на начальном этапе сражения, австро-баварский корпус потерпел поражение от Наполеона. Бой при Ханау стал последним крупным сражением кампании 1813 года в Европе.

Предыстория 

Наполеон после сокрушительного поражения под Лейпцигом отступал кратчайшей дорогой на Франкфурт к Рейну, во Францию. Отряды союзников преследовали его, отбивая отставших французов. У города Готы русский генерал Рудзевич (из армии Блюхера) захватил в плен две тысячи солдат Наполеона. В это время крупнейшее из немецких государств Рейнского Союза — Бавария, бывший союзник Франции, присоединилась к Шестой коалиции согласно договору, заключённому ею с Австрией после Лейпцигского сражения. Всего за год до того баварский корпус, входя в состав Великой Армии Наполеона, почти полностью погиб в России, и новая армия была набрана из новобранцев.

Объединённые австро-баварские войска под командованием баварского генерала Вреде численностью 43 тысячи солдат (3 баварских и 2 австрийских пех. дивизии с кавалерией) направились на перехват линии отступления Наполеона. К нему присоединился кавалерийский отряд русского генерал-майора А. И. Чернышёва, действующего в отрыве от основной армии.

Вреде достиг Ханау 28 октября, закрыв путь отступления Наполеону. Сам Вреде полагал, что главные силы Наполеона отступают севернее по дороге на Кобленц, и ожидал встретить лишь фланговый авангард численностью 20 тыс. Одну баварскую дивизию Вреде отправил во Франкфурт.

Ханау находится в 20 км восточнее Франкфурта при устье реки Кинциг, впадающей в Майн. Обе эти реки огибают Ханау, Кинциг — с севера, а судоходный Майн — с юга, сливаясь на западной границе города. Старая дорога на Франкфурт шла вдоль северного (правого) берега Кинцига, Ханау располагался на другом берегу (в наст. время Ханау занимает оба берега).

Наполеон, узнав о присутствии Вреде, повернул свои растянувшиеся в марше войска на эту старую дорогу, чтобы либо обойти Ханау и свободно проследовать к Франкфурту, либо сражаться в более выгодной позиции.

Ход боя 

30 октября Вреде после мелких боёв с разрозненными группами французов стянул войска и начал их выстраивать лицом к отступающей французской армии за рекой Кинциг. На левом фланге он разместил кавалерию, к ней примыкала баварская дивизия, в центре шли австрийские дивизии, и на крайне правом фланге другая баварская дивизия опиралась на реку Кинциг. На другом берегу Кинцига остался резерв, австрийская бригада занимала Ханау. Казаки Чернышёва поставлены вдоль дороги в тылу основной армии.

Наполеон имел под рукой только 17 тысяч солдат, из них пехота маршала Макдональда и кавалерия Себастиани, остальные войска подтягивались. Благодаря густому лесу французы имели возможность незаметно приблизиться к позициям Вреде. Наполеон, лично осмотрев расположение войск Вреде, решил атаковать левый фланг союзников всеми имеющимися в наличии силами, нанести концентрированный удар по левому крылу баварцев.

Генерал Вреде не мог знать о силах Наполеона, он занимал чисто оборонительную позицию в надежде задержать французов до подхода главных армий союзников. Наполеон не опасался контратак своего бывшего подчинённого (Вреде командовал баварской дивизией под началом Наполеона в Русской кампании 1812 года).

К полудню солдаты Виктора и Макдональда очистили лес перед фронтом союзников от егерей. Через некоторое время генерал Друо нашёл в лесу путь для подвоза гвардейской артиллерии к левому флангу Вреде. После короткой бомбардировки французам удалось подавить батареи левого фланга союзников. Французская кавалерия атаковала и отбросила австро-баварскую кавалерию левого фланга. Затем при артиллерийской поддержке колонна французской пехоты атаковала баварскую пехоту левого фланга. Расстроенная кавалерия Вреде отступила в Ханау по западному мосту, пехотные части к вечеру оттянулись за другой берег Кинцига по восточному мосту, находившемуся в тылу правого фланга. Переправа происходила под ружейно-артиллерийским огнём французов.

После отхода Вреде занял новую позицию на дороге из Ханау, опираясь левым флангом на Майн и прикрывая правый фланг густым лесом. Современники пишут, что Вреде не стал занимать Ханау из-за нежелания подвергнуть его обстрелу. Действительно, после того, как Наполеон вышел на дорогу к Франкфурту, стратегического значения город не имел, войска в нём в силу расположения в растре двух рек легко блокировались.

31 октября французы заняли Ханау в 8 утра, австрийская бригада оставила город после небольшого боя.

Наполеон опасался оставлять на своём фланге сильного противника, так как по дороге тянулись его обозы и арьергардные части. Корпуса Бертрана, Мармона и Нея атаковали позиции баварцев. Те отошли, не принимая серьёзного боя. Наполеон не преследовал союзников. Главная дорога была открыта, и французские корпуса переправились обратно за Кинциг и продолжили отступление.

Когда уже большая часть французской армии прошла на Франкфурт, Вреде решил атаковать Ханау, в котором оставалось два батальона из корпуса Бертрана для прикрытия мостов через Кинциг. Генерал Вреде лично возглавил атаку на западный мост, но был тяжело ранен ружейной пулей в бок. Командование принял австрийский генерал Фреснел, но сражение было уже окончено.

Корпус Вреде захватил в плен до 10 тысяч отставших французов, среди них польский генерал Сулковский, возглавивший остатки польских контингентов после гибели маршала Понятовского.

Итог сражения 

Вреде потерял около 9 тысяч солдат, потери Наполеона неизвестны. Одни источники утверждают, что он потерял вдвое меньше солдат, чем баварцы, русские источники исчисляют потери Наполеона в 15 тысяч солдат и выше. Все сходятся только в числе французских пленных, до 10 тысяч. Пленными стали французские раненые, которых не удалось эвакуировать из-за отсутствия повозок в отступающей армии Наполеона.

Наполеон достиг Франкфурта в тот же день, 31 октября, и 2 ноября переправился через Рейн. 5 ноября 1813 во Франкфурт вошёл с русской гвардией царь Александр I. Союзники остановились на границе Франции, приводя в порядок войска. Последнее незначительное сражение кампании 1813 года произошло 5 ноября в Хоххайме под Франкфуртом, где австрийские войска под началом Шварценберга выбили гарнизон генерала Бертрана.

Кроме Гамбурга, где отчаянно защищался маршал Даву, все остальные французские гарнизоны в Германии сдались до начала 1814 года. Кампания 1813 года завершилась для Наполеона потерей Европы, но Франция всё ещё оставалась ему верной.

В январе 1814 года союзная армия перешла границу Франции.

Примечания

Литература 
 George Cathcart, «Commentaries on the War in Russia and Germany in 1812 and 1813», 1850, Book 6, ch.2

 

Сражения по алфавиту
Сражения Войны шестой коалиции
Сражения Франции
Сражения Австрии
Сражения Баварии
Сражения в Германии
Сражения 1813 года
Октябрь 1813 года